Кананеа има више значења:

 Кананеа (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Кананеа (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Кананеа (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику